Церковь Святого Миулаша (церковь Святого Николая) — название ряда христианских храмов Чехии.

 Церковь Святого Микулаша — храм в Братиславе, в районе Старе-Место.
 Церковь Святого Микулаша — храм в Праге, в районе Мала-Страна.
 Церковь Святого Микулаша — храм в Праге, в районе Старе-Место.